Амескуа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Амескуа, Кармен (род. 1961) — актриса театра и кино и писательница-новелистка.
 Амескуа, Эфраин (1907—?) — мексиканский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года.